Zawody pucharu świata w biathlonie w Chanty-Mansyjsku były ostatnimi, dziewiątymi zawodami w sezonie 2014/2015 w tej dyscyplinie sportu. Konkurencje rozgrywano między 19 a 22 marca 2015. Rywalizacja odbywała się w sprincie, biegu pościgowym oraz w biegu masowym.

Program zawodów

Zestawienie medalistów

Mężczyźni

Kobiety

Wyniki

Sprint kobiet

Sprint mężczyzn

Bieg pościgowy mężczyzn

Bieg pościgowy kobiet 

.

Bieg masowy mężczyzn

Bieg masowy kobiet

Klasyfikacje po zawodach w Chanty-Mansijsku

Przypisy

Bibliografia 
 

Chanty-Mansyjsk
2015 w Rosji